OTP Банк Лига 2019/2020 () — 121-й сезон чемпионата Венгрии по футболу. Он начался 3 августа 2019 года и закончился 27 июня 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули МТК и Халадаш. Их заменили «Залаэгерсег» и «Капошвар Ракоци», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Венгерском национальном чемпионате II.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Чемпионат Венгрии на soccerway 

Чемпионат Венгрии по футболу
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2019 году
Спорт в Венгрии в 2020 году